

Ейдел — місто, штат Джорджія
 Ейдел — місто, штат Айова